Chances puede designar a las siguientes entradas 

Chances, canción de 1988 del dúo sueco Roxette, lanzada como sencillo de su úlbum Look Sharp!;
Chances, álbum de estudio del dúo argentino Illya Kuryaki and the Valderramas lanzado en 2012;
Chances, historieta del argentino Horacio Altuna publicada en 1986;
Chances Are, película estadounidense de 1989, conocida en España e Hispanoamérica como El cielo se equivocó.